La ville espagnole de Saragosse a été l'objet de sièges et batailles à plusieurs reprises dans l'histoire :
Siège de Cesaraugusta (542) (nom romain de Saragosse) : par Caribert Ier et Clotaire Ier 
Siège de Saragosse (778) : Charlemagne échoue à capturer la ville maure ;
Bataille de Saragosse (1710) : Pendant la guerre de Succession d'Espagne;
Siège de Saragosse (1808) : siège de l'armée française lors des guerres napoléoniennes ;
Siège de Saragosse (1809) : second siège de l'armée française lors des guerres napoléoniennes ;
Offensive de Saragosse (1937) : offensive des républicains espagnols contre les franquistes.